Licking peut désigner :

 Licking, ville du Missouri ;
 Licking, rivière du Kentucky, affluent de la rivière Ohio ;
 Licking, rivière de l'Ohio, affluent de la rivière Muskingum ;
 Le comté de Licking dans l'Ohio.